Галицьке повстання

 Галицьке повстання (1144) — виступ мешканців міста Галича проти князя Володимирка Володаровича.
 Галицьке повстання (1170) — повстання бояр та городян міста Галича проти князя Ярослава Володимировича Осмомисла.
 Галицьке повстання (1189) — повстання у Галицькій землі проти угорських загарбників у 1189 році.
 Галицьке повстання (1219—1221) — народне повстання у Волинсько-Галицькій державі проти угорських загарбників. 
 Галицьке повстання (1846) — селянське повстання в західних областях Галичини в другій половині лютого та березні 1846 року.

Повстання в Україні